Archimede Pitagorico e il traducigatti (The Cat Box) è una storia a fumetti della Walt Disney realizzata da Carl Barks, pubblicata sul n. 15 del comic book Uncle Scrooge, del settembre 1956.
Vi compare per la prima volta l'aiutante di Archimede, Edi.
In Italia l'avventura è stata pubblicata solo nel 1980 nel n. 17 della collana Complete Carl Barks.

Trama 
La breve avventura (4 tavole) mostra Archimede infastidito dai miagolii dei gatti che decide di tradurre utilizzando uno speciale macchinario di sua invenzione.

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Archimede Pitagorico
Carl Barks